Римас — многозначный термин.

Фамилия 
Имя собственное литовского происхождения (); распространено в виде личных имён и фамилий. Известные носители:
 Римас, Томас (род. 1978) — литовский футболист, защитник.
 Римас, Юозас-Витаутас Броняус (род. 1942) ― литовский гобоист и музыкальный педагог, солист симфонического оркестра филармонии Литовской ССР, профессор Литовской академии музыки.

Топоним 
 Римас (Лима) — муниципальный район Лимы.